

Persone 
 Aldo Nadi (1899-1965) – schermidore italiano
 Gaspare Nadi (1418-1504) – storico e costruttore italiano 
 Giuseppe Nadi (1779-1814) – architetto italiano
 Lotfia El Nadi (1907-2002), aviatrice egiziana
 Nedo Nadi (1894-1940) – schermidore e dirigente sportivo italiano

Altro
 Aeroporto Internazionale di Nadi – principale aviosuperficie delle Figi
 Nadi (nāḍī) – termine della fisiologia sottile nelle tradizioni indiane dello Yoga e del Tantra
 Nadi – terza città delle Figi
 Nadi Football Club – società calcistica delle Figi